Дми́трий Дубро́вский:* Дубровский, Дмитрий Георгиевич (1904—1962) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Дубровский, Дмитрий Николаевич (1937—1993) — советский футболист. 
 Дубровский, Дмитрий Радомирович (род. 1973) — казахстанский хоккеист.